Жамбълски район () е съставна част на Североказахстанска област, Казахстан, с обща площ 7378 км2 и население 18 809 души (по приблизителна оценка към 1 януари 2020 г.). Административен център е Пресновка.

Източници 

Райони в Североказахстанска област